W Rumunii
 Vernești – gmina w okręgu Buzău
 Vernești – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Valea Danului
 Vernești – wieś w okręgu Buzău, w gminie Vernești